Flammarion steht für:

 Flammarion (Mondkrater)
 Flammarion (Marskrater), siehe Liste der Marskrater/F
 Editions Flammarion, französische Verlagsgruppe

Flammarion ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Flammarion (1842–1925), französischer Astronom und Autor populärwissenschaftlicher Schriften
 Gabrielle Renaudot Flammarion (1877–1962), französische Astronomin

Siehe auch:
 Flammarions Holzstich
 (1021) Flammario, Asteroid